Хиос — греческий топоним. Может означать:

 Хиос — остров в Эгейском море.
 Хиос (город) — город.
 Хиос (дим) — община.
 Хиос (ном) — ном.